Hans Egedes Sogn henviser til flere artikler:
 Hans Egedes Sogn (København) – et sogn i Københavns Kommune og i Holmens og Østerbro Provsti
 Hans Egedes Sogn (Aalborg Kommune) – et sogn i Aalborg Kommune og i Aalborg Budolfi Provsti